Bulk kan syfta på:

 Bulklast – last som transporteras oförpackad
 Bulkfartyg – lastar opaketerat direkt i skrovet
 Bulk (bodybuilding) – term inom bodybuilding